Puchar Polski par klubowych 85–125 cm³ w miniżużlu – coroczne rozgrywki żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy, wyłaniające najlepszą parę miniżużlową w Polsce. W mistrzostwach uczestniczą drużyny złożone z zawodników do 16. roku życia.

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 

 Wyniki PZM-ot